158. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна 23. септембра 2018. године на стадиону Партизана у Београду. Ова утакмица је играна у оквиру 9. кола Суперлиге Србије у сезони 2018/19, а завршена је нерешеном резултатом 1:1 (1:0). Главни судија на утакмици био је Данило Грујић из Ниша.

Пласман клубова на табели Суперлиге Србије 2018/19.

Пре 9. кола

Након 9. кола

Детаљи меча 

Помоћне судије: Дејан Петровић, Немања Петровић, Светозар Живин

Делегат: Александар Грдинић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 158